41 Arae è una stella binaria di magnitudine 5,47 situata nella costellazione dell'Altare. Dista 29 anni luce dal sistema solare.

Osservazione 
Si tratta di una stella situata nell'emisfero celeste australe. La sua posizione è fortemente australe e ciò comporta che la stella sia osservabile prevalentemente dall'emisfero sud, dove si presenta circumpolare anche da gran parte delle regioni temperate; dall'emisfero nord la sua visibilità è invece limitata alle regioni temperate inferiori e alla fascia tropicale. La sua magnitudine pari a 5,5 fa sì che possa essere scorta solo con un cielo sufficientemente libero dagli effetti dell'inquinamento luminoso.

Il periodo migliore per la sua osservazione nel cielo serale ricade nei mesi compresi fra maggio e settembre; nell'emisfero nord è visibile anche per gran parte della primavera, grazie alla declinazione boreale della stella, mentre nell'emisfero sud può essere osservata limitatamente durante i mesi estivi boreali.

Caratteristiche fisiche 
Il sistema è formato da una nana gialla di sequenza principale di tipo spettrale G8V e da una nana rossa di classe M0V; la principale, 41 Arae A, ha una massa dell'81% di quella del Sole, un raggio del 79% e una luminosità del 42% di quella solare.

La secondaria ha appena il 2,2% della luminosità del Sole e orbita ad una distanza di 210 UA dalla componente principale, in un'orbita estremamente eccentrica(e= 0,901).

Possiede una magnitudine assoluta di 5,75 e la sua velocità radiale positiva indica che la stella si sta allontanando dal sistema solare.

Altre due stelle completano il sistema, anche se pare non siano legate gravitazionalmente alla coppia AB. La componente C è di magnitudine 12,5, separata da 41,8 secondi d'arco da A e con angolo di posizione di 279 gradi. La componente D è di magnitudine 14,0, separata da 47,0 secondi d'arco da A e con angolo di posizione di 030 gradi.

Note

Voci correlate 
 Stelle principali della costellazione dell'Altare
 Lista delle stelle luminose più vicine

Collegamenti esterni 
 41 Arae 2 Solstation.com
 
 

Stelle della costellazione dell'Altare
Stelle di classe spettrale G
Stelle di classe spettrale G8V
Stelle di classe spettrale M
Nane gialle
Nane rosse
Stelle binarie